Томиловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Томиловка — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Томиловка — деревня в Северном районе Новосибирской области, упразднена в 1982 г.

Украина 
 Томиловка — село в Белоцерковском районе Киевской области.